Чемпионат мира по трековым велогонкам 1913 года прошёл раздельно: соревнования среди профессионалов прошли с 28 по 31 августа в Лейпциге, а соревнования среди любителей — с 23 по 24 августа в Берлине (оба — Германская империя).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1913